GKZ steht als Abkürzung für:

 Gattungskennzahl, siehe UIC-Wagennummer #Gattungskennzahlen
 Gemeindekennzahl oder -ziffer, siehe Amtlicher Gemeindeschlüssel
 Gewässerkennzahl, siehe Gewässerkennzahl (Deutschland)

Abkürzung